«If A Song Could Get Me You» — музична збірка норвезької співачки Маріт Ларсен. Альбом був випущений через Sony Music Entertainment, після того, як співачка підписала з ним контракт на розповсюдження її альбомів по всьому світу, за межами Норвегії, де вона уклала контракт з EMI на кілька років. Альбом спочатку був представлений на німецькому ринку, де попередні два її альбоми не були випущені, після успіху синглу «If A Song Could Get Me You». Він був анонсований на сторінці Маріт Ларсен в YouTube та Maritlarsen.de. Містить пісні з двох попередніх альбомів виконавиці «Under the Surface» та «The Chase». В Бразилії друга версія була випущена у грудні 2010 року.

Список композицій

iTunes бонусні композиції в Німеччині

Спеціальне видання

Бразильське видання

Сингли

Сертифікації

Примітки 

Музичні збірки 2009